Die Liste der Bodendenkmale in Eberswalde enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Eberswalde und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Eberswalde aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Eberswalde
Eberswalde